średniowieczne polskie zdrobnienie Jana
 Roksana Jonek Miss Polonia 1997

Fikcyjni bohaterowie 
 Jonka, Jonek i Kleks bohaterowie komiksów Szarloty Pawel